Gaius – nome proprio di persona romano, corrispondente all'attuale Gaio
 Gaius – personaggio della serie televisiva Merlin
 Gaius – personaggio del franchise Tears to Tiara

Pagine correlate 
Gaio (disambigua)
Gaia